

Geografia

Austria 
 Wolfsberg – powiat w kraju związkowym Karyntia
 Wolfsberg – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Wolfsberg

Niemcy 
 Wolfsberg – dzielnica Sangerhausen
 Wolfsberg – dawna gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm

Inne 
 Wolfsberg – ruiny zamku w Obertrubach

Zobacz też 
 Bestia z Wolfsberga
 Wolfsburg
 Wulfsberg